Bandiera Rossa ()

 «Bandiera Rossa» («Avanti Popolo») — итальянская социалистическая песня.
 Bandiera Rossa — политическая ассоциация.